

Astronomia
 1983 Bok – asteroide della fascia principale
 Bok – particolare classe di nubi di polveri e di gas interstellare, di diametro modesto e dai contorni regolari

Codici
 BOK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Brookings (Oregon) (Stati Uniti)

Persone
 Bok, soprannome di Bok de Korver (1883-1957) – calciatore olandese
 Bart Bok (1906-1983) – astronomo olandese naturalizzato statunitense
 Bok Geo-il (1946) – scrittore sudcoreano

Altro
 Bok – città della Nuova Guinea

Pagine correlate
Cratere Bok